Суперкубок Италии по футболу 1990 года () — 3-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 1 сентября 1990 года на стадионе «Сан-Паоло» в городе Неаполь. В нём сошлись победитель Серии А сезона 1989/90 неапольский «Наполи» и обладатель Кубка Италии сезона 1989/90 туринский «Ювентус».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 1989/1990
 Кубок Италии по футболу 1989/1990
 Суперкубок Италии по футболу

1990
Суперкубок Италии 1990
Суперкубок Италии 1990
Суперкубок Италии
События 1 сентября
Сентябрь 1990 года
Спортивные соревнования в Неаполе
Спорт в Италии в 1990 году